Нуево Фаисан има више значења:

 Нуево Фаисан (Санта Марија Хакатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Нуево Фаисан (Сан Рафаел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику